David Abell peut désigner :
 Dave Abell, membre du groupe Iced Earth ;
 David Abell (né 1942), homme d'affaires britannique ;
 David Abell (mort c. 1576), compositeur et organiste danois ;
 David Charles Abell (né 1958), chef d'orchestre britannique ;
 David H. Abell (c.1807–1872), homme politique de New York.

Voir aussi
 David Abel (1884-1973), cinématographe
 David Abel (politicien), (né 1935) homme politique